Келл — фамилия. Известные носители:
 Келл, Айла (род. 1990) — американская актриса и танцовщица.
 Келл, Вернон (1873—1942) — деятель британских спецслужб, директор MI5 в 1909—1940.
 Келл, Джозеф — один из псевдонимомв, использовавшихся британским писателем Энтони Бёрджессом (1917—1993).
  (1922—2009) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола, член Национального бейсбольного зала славы (с 1983), брат Скитера Келла.
  (род. 1980) — австралийская футболистка, игрок национальной сборной, участница летних Олимпийских игр 2004 года.
  (1915—1977) — игрок в американский футбол, чемпион Национальной футбольной лиги в составе клуба «Грин-Бей Пэкерс» (1939).
 Келл, Реджинальд (1906—1981) — британский кларнетист.
  (род. 1927) — ирландский поэт.
  — американский инженер, обладатель медали Стюарта Баллантайна (1948) за участие в создании цветного телевидения; его именем названо соотношение воспроизводимого и передаваемого разрешений сигнала, исключающее появление интерференционного муара.
  (Эверетт Ли Келл; 1929—2015) — американский бейсболист, игрок Главной бейсбольной лиги в составе клуба «Филадельфия Атлетикс», брат Джорджа Келла.
  (1905—1964) — австралийский игрок в регбилиг, игрок Регбийной лиги Нового Южного Уэльса в составе клуба «Ньютаун Джетс».
  (род. 1983) — австралийская гребчиха, чемпионка мира в паре с Брук Прэтли (2006).
  (Эрнест Юджин Келл-младший; 1928—2017) — американский политик, мэр Лонг-Бич (штат Техас; 1984—1994).

См. также 
 Система антигенов Kell — одна из групповых антигенных систем крови человека.